Travis (band), Schotse band
 Travis (Friese band), Friese band, die vanwege een namenconflict met bovengenoemde van naam moest veranderen.
 Travis & Bob, Amerikaans rock-'n-roll-duo
 Travis County, county in de Amerikaanse staat Texas